Stampfuss bzw. Stampfuß  ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Stampfuss (* 1943), deutscher Sportjournalist 
 Rudolf Stampfuß (1904–1978), deutscher Prähistoriker